Hermann Zastrow ist der Name folgender Personen:

* Hermann Zastrow (Politiker) (1819–1880), deutscher Jurist und Politiker
 Hermann Zastrow (1836–1903), deutscher Schriftsteller, siehe Carl Zastrow
 Hermann Simon von Zastrow (1829–1900), deutscher Jurist und Parlamentarier